Bithorn bezeichnet:

 Estadio Hiram Bithorn, ein Baseballstadion in San Juan, Puerto Rico

Bithorn ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bithorn (1815–1865), deutscher Historienmaler und Spätnazarener der Düsseldorfer Schule
 Hiram Bithorn (1916–1951), puerto-ricanischer Baseballspieler